Aguamarina o Agua marina puede referirse a:
 El agua de mar o agua marina.
 El mineral aguamarina.
 El color aguamarina.
 La telenovela Aguamarina.
 La marca de ropa argentina Aguamarina.
 La orquesta peruana Agua Marina.